

Geografia 
 Ina – villaggio dell'Illinois (Stati Uniti)
 Ina – città della prefettura di Nagano (Giappone)
 Ina – cittadina della prefettura di Saitama (Giappone)
 Ina – fiume, affluente dell'Oder (Polonia)
 Ina – Arrondissement del Benin nel Dipartimento di Borgou
 Iňa – comune del distretto di Levice (Slovacchia)

Sigle 
 Institut national de l'audiovisuel – ente pubblico francese incaricato dell'archiviazione delle trasmissioni radiofoniche e televisive
 Istituto Nazionale Assicurazioni – ente pubblico italiano del settore assicurativo, predecessore di INA Assitalia
 Istruttore Nazionale di Alpinismo – qualifica italiana di istruttore del settore alpinismo, attribuita dal Club Alpino Italiano
 Indian National Army – forza militare creata, durante la Seconda guerra mondiale, dall'esercito giapponese e nazionalisti indiani, anche nell'intento di favorire la separazione dell'India dall'Impero britannico.

Astronomia 
 Ina – cratere lunare nel Lacus Felicitatis

Aziende 
 INA - Industrija nafte – Industria petrolifera di stato croata

Codici 
 ina – codice ISO 639-2 alpha-3 per la interlingua dello International Auxiliary Language Association
 INA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Inta (Russia)

Mitologia 
 Ina – divinità della mitologia polinesiana

Altri progetti